Кит може да се отнася за:
 кит — група бозайници от разред Китоподобни
 Кит – съзвездие на северното небесно полукълбо
 „Кит“ – български игрален филм от 1969 г.
 кит () – шпакловъчна маса, продукт за запълване на неравности, фуги или пукнатини по мазилки, дървени, ламаринени, пластмасови и др. повърхности преди боядисване (например болкит, автокит)
 кит () – комплект, набор от части за сглобяване или за смяна при ремонт на устройство или машина.